Bad Education ist der Titel folgender Werke:

 Bad Education (Fernsehserie), britische Comedyserie (2012–2014)
 Bad Education (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Cory Finley (2019)